Poker face:

 Poker face — вираз обличчя, що не видає емоцій, а також мімічні хитрощі в покері, що вводять опонента в оману.
 «Poker Face» — пісня американської співачки Lady Gaga з її дебютного альбому «The Fame».